Cireșanu se poate referi la:

 Badea Cireșanu (1859, com. Spineni, județul Olt 1919, București)
 Cireșanu, Prahova, un sat în partea de sud a județului Prahova, în câmpia piemontană a Istriței

Vezi și 
 Cireșu (dezambiguizare)

Nume de familie românești